Юлия Лебедева: Лебедева, Юлия Викторовна (род. 1966) — казахстанский композитор.
 Лебедева, Юлия Владимировна (род. 1978) — российская и армянская фигуристка.